Anne Marie Loder – attrice canadese
John Loder – attore britannico
Justus Christian Loder – chirurgo e anatomista tedesco
Kevin Loder – ex cestista statunitense

Altro
55772 Loder – asteroide